Яхсат:

 Яхсат 1А — коммерческий геостационарный телекоммуникационный спутник военного и гражданского назначения.
 Яхсат 1Б — коммерческий геостационарный телекоммуникационный спутник военного и гражданского назначения.